Dukat 1.HRL 2007./08. je bila sedamnaesta sezona najvišeg ranga hrvatskog rukometnog prvenstva. Sudjelovalo je 16 momčadi, a naslov je obranio Zagreb, pod nazivom Croatia Osiguranje.

Tablica

Izvori 
 hrs.hr - tablica i rezultati
 hrsport.net - rezultati 
 hrsport.net - tablica

Poveznice 
 2. HRL 2007./08.
 3. HRL 2007./08.
 4. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2007./08.

2007-08
m-1